Фели́пе Аугу́сто де Алме́йда Монте́йро (), либо просто Фелипе (16 мая 1989, Можи-дас-Крузис, штат Сан-Паулу) — бразильский футболист, центральный защитник клуба «Ноттингем Форест» и сборной Бразилии.

Биография 
Семья Фелипе Монтейро ещё до его рождения переехала в Можи-дас-Крузис из Тирадентиса, в котором были более благополучные условия для жизни. У Фелипе есть две сестры. В детстве Фелипе занимался многими видами спорта — играл в волейбол, баскетбол, занимался скейтбордингом и велоспортом. В 14 лет он стал уделять большее внимание футболу — Фелипе побывал на базе «Коринтианса», взял множество автографов у футболистов и расстроился, когда не смог получить автограф Лиедсона, который к тому моменту успел заключить контракт с лиссабонским «Спортингом». Фелипе провёл на базе «коринфян» 2 месяца, но не подошёл академии клуба и вернулся в родной город без надежды когда-нибудь надеть футболку «Тимао».

Клубная карьера

«Унион Можи» и «Брагантино» 
Фелипе начал карьеру игрока (причём, на позиции полузащитника) в 4-м дивизионе Лиги Паулисты (Серия B) в команде из родного города «Унион Можи». Отыграв за неё 2 года, он перешёл в более статусный клуб — «Брагантино», который выступал в Серии B чемпионата Бразилии. Фелипе очень уверенно провёл этот сезон и сумел даже отметиться одним забитым голом в турнире.

«Коринтианс» 
На молодого игрока обратили внимание клубы Серии A, и Фелипе принял предложение «Коринтианса», хотя капитан и вице-капитан этого клуба (Алессандро и Шикан) являются именно центральными защитниками и пробиться в основной состав команды для Фелипе было очень сложно. Примечательно, что на тот момент в команду уже вернулся Лиедсон, у которого Фелипе не успел взять автограф 8-ю годами ранее.

Большую часть 2012 года Фелипе так и оставался запасным игроком для «Тимао». 24 июня он дебютировал в Серии A в игре против «Палмейраса», выйдя на замену на 88-й минуте матча, завершившегося победой «Коринтианса» 2:1. «Тимао» готовились к финалу Кубка Либертадорес и играли полурезервным составом. Именно тогда «дубль» оформил Ромариньо, который через несколько дней забил первым касанием гол в ворота «Боки Хуниорс» в первом финале главного континентального клубного турнира. 9 июля Фелипе вновь вышел на замену в конце матча против «Спорт Ресифи». Тите долгое время не доверял Фелипе, высказываясь за то, чтобы отдать защитника в аренду для того, чтобы тот набрался опыта. Но всё изменил домашний матч против «Баии» 20 октября (1:1). Уоллас получил на 13-й минуте матча травму и Тите заменил его на Фелипе Монтейро, который сыграл очень уверенно. В итоге главный тренер «Коринтианса» включил Фелипе в заявку на Клубный чемпионат мира. Фелипе не сыграл на турнире не минуты, но также стал победителем этого турнира.

«Порту» 
15 июня 2016 года перешёл в «Порту» за 8 миллионов евро. Контракт подписан до 2021 года. Сумма отступных в его контракте составляет 50 миллионов евро. После подписания контракта игрок сказал:
«У меня была цель играть в Европе и я благодарю Бога за то, что мне удалось достичь её. Это большая привилегия играть в футболке „Порту“ и я невероятно счастлив. Я давно слежу за „Порту“ и знаю, что это клуб с большими традициями. Конечно же, я знаю бразильских игроков, которые играли за „Порту“ и делали это с успехом, я здесь для того, чтобы соответствовать их уровню»

Достижения 

«Коринтианс»
 Чемпион Бразилии: 2015
 Чемпион штата Сан-Паулу: 2013
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2012 (не играл)

«Порту»
 Чемпион Португалии: 2017/18
 Суперкубок Португалии: 2018

«Атлетико Мадрид»
 Чемпион Испании: 2020/21

 Бразилия
 Финалист Кубка Америки: 2021

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Биография на globoesporte.globo.com

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Ред Булл Брагантино»
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»